Santa Coloma de Gramenet kan syfta på:

Spanien 

 Santa Coloma de Gramenet (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Coloma de Gramenet (ort), Katalonien, Província de Barcelona,